David Ward (ur. 1938) – amerykański naukowiec, przewodniczący American Council on Education, kanclerz Uniwersytet Wisconsin w Madison
 David S. Ward (ur. 1945) – amerykański scenarzysta i reżyser